De Gauliga Berlin-Brandenburg 1942/43 was het tiende voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. Berliner SV 92 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg LSV Pütnitz en werd dan zelf door Kieler SV Holstein uit het toernooit gekegeld.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
  Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1942/43